Afrika har flere betydninger:

 Afrika – et kontinent
 Afrika (sang) – en sang fra 1985

Se også

 Africa